Australische koningsparkiet
 Groenvleugelkoningsparkiet
 Molukse koningsparkiet